379 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Петрозаводск — Лодейное Поле. Расположен близ посёлка Орзега Деревянского сельского поселения.

Остановка пригородных поездов до Свири (4 поезда).

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии